Raczkowski – herb szlachecki

osoby o nazwisku „Raczkowski”:
 Bogdan Raczkowski (1888-1939) – architekt
 Damian Raczkowski (ur. 1975) – polityk
 Jan Raczkowski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Raczkowski (1970-2005) – muzyk
 Marek Raczkowski (ur. 1959) – malarz
 Paweł Raczkowski (ur. 1983) – sędzia piłkarski
 Tadeusz Raczkowski (1886-1939) – agronom
 Władysław Raczkowski (1893-1959) – dyrygent

Zobacz też